«Локомотив» — бывший советский футбольный клуб из Оренбурга, участник соревнований команд мастеров в первой и второй лиге чемпионата СССР, четырёхкратный чемпион Оренбургской области.

История 
Основан не позднее 1937 года. Под 1924 годом в Оренбурге упоминается команда «Железнодорожник», однако её преемственность с последующим «Локомотивом» не установлена. В 1937—1940 годах «Локомотив» четыре года подряд побеждал в чемпионате Оренбургской области, в 1939 году также принимал участие в Кубке РСФСР среди коллективов физкультуры. В 1959 году участвовал в первенстве РСФСР среди КФК, но занял в своей зоне лишь шестое место среди семи участников.

В 1960 году «Локомотив» получил статус команды мастеров и был заявлен в соревнования класса «Б». В состав команды были приглашены сильнейшие футболисты Оренбурга, Орска, Бугуруслана, Медногорска, ряд игроков из Башкирии. Тренером был назначен Анатолий Евдокимович Литвинов. В 1961 году команда добивается наивысшего достижения — четвёртое место в зональном турнире класса «Б». В дальнейшем команда в течение 15 сезонов выступала в соревнованиях мастеров — в классе «Б» и второй лиге.

В межсезонье 1975/76 по решению областных властей «Локомотив» был расформирован, а его ведущие игроки и тренер перешли во вновь созданный клуб «Газовик» (ныне — «Оренбург»). Нынешний «Оренбург» считает датой своего основания 1976 год и не считает «Локомотив» своим юридическим предшественником.

Результаты в первенстве и кубках СССР и РСФСР

Достижения 
  Чемпион Оренбургской области (4): 1937, 1938, 1939, 1940

Известные игроки 
В список включены игроки клуба, значимые согласно ВП:ФУТ
 Дейнекин, Вячеслав Гаврилович
 Корсунов, Владимир Григорьевич
 Ларионов, Александр Константинович
 Майоров, Евгений Фёдорович
 Маньшин, Александр Петрович
 Поляков, Вячеслав Иванович
 Сарыгин, Василий Николаевич
 Чумейко, Игорь Иванович

Тренеры 
 Литвинов Анатолий Евдокимович (1960—1968)
 Алёшин Олег Григорьевич (1969)
 Дуганов, Григорий Иванович (1970)
 Решитько Владлен Лазаревич (1971)
 Перевозников Виктор Фёдорович (1972, июнь 1974—1975)
 Костин Александр Сергеевич (1973 — июнь 1974)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Wildstat.ru
 История оренбургского футбола! С чего всё начиналось!

Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Оренбурга